Stefan Garczyński herbu własnego – kasztelan rozprzański, komisarz cywilno-wojskowy województwa poznańskiego, rotmistrz chorągwi 1. Brygady Kawalerii Narodowej.

Bibliografia 

 Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Wojsko koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002

Stefan
Kasztelanowie rozprzańscy
Komisarze Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych (województwo poznańskie)
Rotmistrzowie Kawalerii Narodowej (armia koronna)
Senatorowie świeccy I Rzeczypospolitej